Schlagzahl steht für:

 einen Metallstift mit erhabener Ziffer zum Kennzeichnen von Werkstücken oder Schildern, siehe Schlagstempel
 eine Tempobezeichnung im Ruder- und Kanusport, siehe Schlagzahl (Sport)
 darauf basierend umgangssprachlich auch eine Bezeichnung für menschliche Arbeitsleistung im Allgemeinen 
 die Tempobezeichnung einer Uhr, siehe Schlagzahl (Uhr)
 die Tempobezeichnung in der Musik, siehe Beats per minute
 die Modellpalette eines Automobilherstellers, siehe Schlagzahl (Automobilindustrie)